Vassilis Kamitsis, grekisk skådespelare.

Roller (i urval)
 (2000) - I Piso Porta
 (1995) - Asynitheis Ypoptoi TV-serie
 (1993) - Ap To Hioni
 (1986) - Kleftroni Kai Gentleman
 (1980) - Madepse Ti Kano Ta Bradia

Externa länkar
 

Grekiska skådespelare
Män
Födda okänt år
Levande personer